Gminy w Czechach
 Jestřebí – gmina w powiecie Czeska Lipa
 Jestřebí – gmina w powiecie Náchod
 Jestřebí – gmina w powiecie Šumperk
 Rájec-Jestřebí – miasto w powiecie Blansko